Shoshan ist der Familienname folgender Personen:

 Avraham Even-Shoshan (1906–1984), israelischer Lexikograph russischer Herkunft
 Gabi Shoshan (1950–2016), israelischer Sänger und Schauspieler
 Orli Shoshan (* 1974), israelische Schauspielerin und Model